

Geografia
 Lippi – rione fiorentino del Quartiere 5 Rifredi

Persone 
 Annibale Lippi – architetto della seconda metà del XVI secolo, figlio di Giovanni Lippi di Bartolomeo
 Antonio Lippi – aviatore italiano d'alta velocità
 Augustin de Lippi (Parigi, 1678 – Sennar, 10 novembre 1705) – botanico e medico francese di origini italiane
 Carminantonio Lippi –  mineralogista napoletano dell'Ottocento
 Claudio Lippi – presentatore televisivo e cantante italiano
 Claudio Lippi – giornalista italiano
 Filippino Lippi – pittore di scuola fiorentina, amico di Botticelli e di Ghirlandaio, figlio di Filippo
 Filippo Lippi (fra' Filippo di Tommaso Lippi) – pittore di scuola fiorentina, tra i sommi del primo Rinascimento, padre di Filippino
 Giovanni Lippi di Bartolomeo – architetto del XVI secolo, meglio noto sotto lo pseudonimo di Nanni di Baccio Bigio
 Giulia Lippi – attrice italiana
 Giuseppe Lippi – giornalista e scrittore italiano
 Giuseppe Lippi – atleta italiano
 Lamberto Lippi – calciatore italiano
 Lorenzo Lippi – letterato e poeta del XV secolo originario di Colle di Val d'Elsa
 Lorenzo Lippi – pittore di scuola fiorentina e poeta
 Marcello Lippi – allenatore di calcio campione del mondo 2006 con la Nazionale Italiana
 Nadia Lippi – attrice brasiliana
 Stefano Lippi – atleta italiano

Letteratura
 Fra Lippo Lippi – monologo drammatico del 1855, scritto dal poeta vittoriano Robert Browning